Plusieurs lieux en Italie portent le nom de Maiano : 
 Maiano, Localité de la commune de  Fiesole (ayant donné son nom au peintre Giuliano da Maiano).
 Maiano, frazione de Spolète.

Hameau en Italie